Anicuns kan syfta på:

Brasilien 

 Anicuns (kommun), Goiás, 
 Anicuns (ort), Goiás,